Welcome to the Pleasuredome — дебютный двойной альбом британской группы Frankie Goes to Hollywood. Альбом вышел 29 октября 1984 года и достиг 1 места в Великобритании.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Frankie Goes to Hollywood
Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном
Альбомы ZTT Records
Альбомы Island Records